Slovo tolar může mít více významů:

název pro platidlo
 tolar (historická měna) – stará stříbrná měna používaná v německy mluvících zemích, vyrobená poprvé roku 1486 v hallské mincovně v Tyrolsku
 jáchymovský tolar – stará stříbrná měna
 říšský tolar – dřívější německá (rakouská) měna
 pruský tolar – dřívější pruská měna
 spolkový tolar – dřívější německá měna
 slovinský tolar – dřívější slovinská měna
 příjmení osob
 Aleš Tolar (* 1976) – český politik a novinář, starosta městského obvodu Plzeň 9-Malesice
 Alois Tolar – krycí jméno parašutisty Jiřího Potůčka, člena skupiny Silver A
 Jan Křtitel Tolar – moravský hudební skladatel
 Miloš Tolar (* 1947) – český fotbalista
 Vladimír Tolar (* 1951) – český a československý politik KSČ a KSČM z Hořicka, poslanec FS po sametové revoluci
 jiné
 Tolar (odrůda jablek) – odrůda jablek

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení